Галензовский (Галэнзо́вский) — фамилия.

Известные носители:

 Галензовский, Северин (1801—1878) — доктор медицины, председатель совета Батиньольской школы в Париже, благотворитель.
 Галензовский, Стефан Петрович (1863 — после 1922) — российский инженер-архитектор и преподаватель, мастер модерна.

Примечания